Денау — топоним в Узбекистане:

 Денау — город в Сурхандарьинской области
 Денау (Бухарская область) — посёлок городского типа
 Денау (Кашкадарьинская область) — посёлок городского типа
 Денау — административная единица в Бухарском эмирате